Il doppio del torneo di tennis Mallorca Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Ardinghi e Guillaume Marx che hanno battuto in finale Devin Bowen e Tamer El Sawy 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Clinton Ferreira /  Nuno Marques (primo turno)
 Devin Bowen /  Tamer El Sawy (finale)

 Álex López Morón /  Fabio Maggi (quarti di finale)
 Udo Plamberger /  Dušan Vemić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mallorca Challenger 1997